Таэ Ито (; 11 июля 1903 — 13 ноября 2017) — японская долгожительница. До своей смерти была старейшим живущим человеком в префектуре Иватэ.

Биография 
Ито была уроженкой бывшего района Хуенуки, который в настоящее время является частью города Ханамаки, префектуры Иватэ. Она вышла замуж в 1925 году и работала в сельском хозяйстве всю свою жизнь, пока не вышла на пенсию в 90 лет.

В возрасте 105 лет Таэ Ито стала жить в доме престарелых. В 111-й день рождения она была прикована к инвалидной коляске, но с удовольствием читала и делала оригами со своими друзьями. У неё было 9 детей, 16 внуков, 24 правнука и четыре праправнука. На её 114-й день рождения в июле 2017, семеро её детей были ещё живы. Она уже не могла делать оригами, но все ещё могла читать журналы и книги без очков.

Ито скончалась 13 ноября 2017 года в возрасте 114 лет 125 дней. После её смерти старейшим живущим жителем префектуры Иватэ стала Томоэ Ивата.

Рекорды долголетия 
 11 июля 2017 года отпраздновала 114-летие.
 Входила в топ-100 старейших людей в мире.
 Была старейшей живущей жительницей префектуры Иватэ.
 На момент смерти входила в список десяти старейших живущих людей в мире.

См.также 
Список старейших людей в мире;
Список старейших женщин;
Список долгожителей Японии;
Долгожитель.

Ссылки 

 

Стодесятилетние долгожительницы Японии